

Toponymes

Marines, commune espagnole de la Communauté valencienne.

Marines, commune française du Val-d'Oise.

Autres 
Marines est un album du groupe de musique breton Tri Yann.
 Nom donné aux soldats de l'infanterie de marine de pays anglophones :
 United States Marine Corps, souvent abrégé en US Marines, voire en Marines (américains),
 China Marines, un ancien régiment de l'United States Marine Corps.
 Royal Marines du Royaume-Uni.

Voir aussi